Marville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marville-Moutiers-Brûlé, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Marville, Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est,